JNR steht als Abkürzung für:

 Japanische Staatsbahn (englisch: Japanese National Railway)
 Jeunesses nationalistes révolutionnaires, rechtsextreme Organisation in Frankreich

JNR